Pierre Huyghe – artista francese
 René Huyghe – scrittore francese